— посёлок в Японии, находящийся в уезде Кисо префектуры Нагано.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Нагано региона Тюбу. С ним граничат города Мацумото, Сиодзири, Ина, Такаяма, Геро, посёлок Агемацу и сёла Отаки, Мияда.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Посёлки префектуры Нагано